Lassy puede referirse a: 

 Lassy, comuna francesa situada en Ille y Vilaine.
 Lassy, comuna francesa situada en Calvados.
 Lassy, comuna francesa situada en Valle del Oise.